Gogoșu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Gogoșu (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj
 Gogoșu (Mehedinți), Gemeinde im Kreis Mehedinți